Георги Талев Петров Палисламов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Георги Талев е роден през 1883 година в Прилеп, тогава в Османската империя. Брат е на българския писател Димитър Талев. Завършва българското педагогическо училище в Скопие и започва да преподава. Присъединява се към ВМОРО и в 1901 – 1902 година е агитатор в четите на Марко Лерински и Методи Патчев. Участва в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година. През 1905 година е избран за член на Прилепския околийски комитет на ВМОРО. Участва в редакцията на революционния вестник „Шило“. През есента на 1907 година е арестуван от турските власти, а през юни 1908 година е прогонен в България.

По време на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 4-та рота на 4-та битолска дружина.

След възстановяването на ВМРО е член на околийския комитет на организацията в Горна Джумая, като продължава да учителства.

Умира през 1955 година в София или Благоевград.

Водачът на ВМРО Иван Михайлов пише за Талев:

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Родени в Прилеп
Македоно-одрински опълченци
Български просветни дейци от Македония
Димитър Талев
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Починали в София
Български имигранти от Македония в София